Bullergrynnan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bullergrynnan (Valsörarna, Korsholm), Österbotten, 
 Bullergrynnan (vid Panike, Korsholm), Österbotten, 
 Bullergrynnan (vid Korsören, Korsholm), Österbotten, 
 Bullergrynnan (vid Värlax, Korsholm), Österbotten,

Se även
Bullerbådan
Bullergrund

Robotskapade Finlandförgreningar